Arborg steht für:

 Arborg (Manitoba), Ort in Kanada
 Árborg, Gemeinde in Island